

Поломошне — село, Новичихинський район, Алтайський край
 Поломошне — село, Поспєлихинський район, Алтайський край
 Поломошне — село, Яшкинський округ, Кемеровська область